Никол Хјустон Рид (; Лос Анђелес, Калифорнија, 17. мај 1988) америчка је глумица, сценаристкиња, модел и кантауторка. Најпознатија је по улогама у филмовима Тринаест, Господари Догтауна и Сумрак сага.

Улоге

Филмографија 

|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2000-е
|-
| 2003.
| Тринаест
| -{Thirteen}-
| Иви Замора
| такође сценаристкиња
|-
| rowspan=3| 2005.
| —
| -{Man of God}-
| Зејн Берг
|
|-
| Господари Догтауна
| -{Lords of Dogtown}-
| Кети Алва
|
|-
| Амерички пиштољ
| -{American Gun}-
| Тали
|
|-
| rowspan=3| 2006.
| Округ Оринџ
| -{The O.C.}-
| Сејди Кембел
| ТВ серија, 6 еп.
|-
| Минин први пут
| -{Mini's First Time}-
| Мини
|
|-
| —
| -{Justice}-
| Моли Ларуса
| ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2007.
| Слатка перверзија
| -{Cherry Crush}-
| Шеј Бетенкорт
|
|-
| rowspan=2| 2008.
| —
| -{Familiar Strangers}-
| Алисон
|
|-
| Сумрак
| -{Twilight}-
| Розали Хејл
|
|-
| rowspan=2| 2009.
| Последњи дан лета
| -{Last Day of Summer}-
| Стефани
| такође извршна продуценткиња
|-
| Сумрак сага: Млад месец
| -{The Twilight Saga: New Moon}-
| Розали Хејл
|
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2010-е
|-
| rowspan=3| 2010.
| Сумрак сага: Помрачење
| -{The Twilight Saga: Eclipse}-
| Розали Хејл
|
|-
| Не прекидај ланац
| -{Chain Letter}-
| Џеси Кембел
|
|-
| —
| -{Privileged}-
| Лорен Карингтон
|
|-
| rowspan=3| 2011.
| —
| -{CollegeHumor Originals}-
| Џејна
| ТВ серија, 2 еп.
|-
| Сумрак сага: Праскозорје — 1. део
| -{The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1}-
| Розали Хејл
|
|-
| Калибар .44
| -{Catch .44}-
| Кара
|
|-
| 2012.
| Сумрак сага: Праскозорје — 2. део
| -{The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2}-
| Розали Хејл
|
|-
| rowspan=3| 2013.
| Добро дошли у опасан ум
| -{Enter the Dangerous Mind}-
| Венди
|
|-
| Велика пљачка
| -{Empire State}-
| Лизет
|
|-
| Пијун
| -{Pawn}-
| Аманда
|
|-
| rowspan=3| 2014.
| —
| -{Balls Out}-
| Мередит
|
|-
| У твојим очима
| -{In Your Eyes}-
| Дона
|
|-
| Убиство мачке
| -{Murder of a Cat}-
| Грета Чиплински
|
|-
| 2015.
| —
| -{About Scout}-
| Џорџи
|
|-
| 2015—2016.
| Успавана долина
| -{Sleepy Hollow}-
| Бетси Рос
| ТВ серија, 18 еп.
|-
| rowspan=2| 2016.
| —
| -{Jack Goes Home}-
| Кристал
| такође копродуценткиња
|-
| —
| -{A Sunday Horse}-
| Деби
|
|-
| rowspan=2| 2019.
| Лутка
| -{Dollface}-
| Бронвин
| ТВ серија, 1 еп.
|-
| —
| -{V-Wars}-
| Рејчел Томпсон
| ТВ серија, 5 еп.
|}

Спотови 
 -{Santana}- и Стивен Тајлер — -{Just Feel Better}- (2005)
 -{Hanson}- — -{Get the Girl Back}- (2013)
 Лејди Гага — -{Til It Happens to You}- (2015)
 -{The Black Eyed Peas ft. The World}- — -{#WHERESTHELOVE}- (2016)

Дискографија 
 -{The Best Part}- (2012) — са Полом Макдоналдом

Награде и номинације 
 Награде Сателит

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1988.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Амерички сценаристи
Америчке манекенке
Америчке кантауторке